«Без солнца» — советский фильм 1987 года, экранизация пьесы Максима Горького «На дне», последний фильм режиссёра Юлия Карасика.

Сюжет 

Фильм снят близко к сюжету пьесы Горького, однако, в финальном монологе Сатин переходит в наше время — произносит его в современном костюме.

В ролях 
 Михаил Глузский — Лука
 Алексей Петренко — Сатин
 Иннокентий Смоктуновский — Барон
 Владимир Гостюхин — Васька Пепел, вор
 Виктор Приз — Актёр
 Наталья Егорова — Василиса Карповна, жена Костылева
 Анатолий Кузнецов — Михаил Иванович Костылев, содержатель ночлежки
 Дарья Михайлова — Наташа, сестра Василисы
 Владимир Стеклов — Бубнов, картузник
 Вера Глаголева — Настя
 Афанасий Кочетков — Андрей Митрич Клещ, слесарь
 Михаил Кокшенов — Медведев, дядя Василисы и Наташи, полицейский
 Елизавета Никищихина — Анна, жена Клеща
 Владимир Виноградов — Алёшка, сапожник
 Анатолий Яббаров — Татарин, крючник
 Елена Санаева — Квашня, торговка пельменями
 Борис Юрченко — Кривой Зоб, крючник

Награды и фестивали 
 Номинация на Премию «Ника» (Москва, 1988) в категории «Лучшая мужская роль» — Михаил Глузский за роль Луки.

Литература 
 Смелков Ю. — Без концепции (О худож. фильме «Без солнца») // Искусство кино, № 4, 1988. — стр. 57-69
 Два мнения о фильме «Без солнца»: Ю. Тюрин — На поклон к Горькому; В. Буряков — Декларация замысла / / Советская культура, 12 апреля 1988. — стр. 5
 Без солнца // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996 / Сергей Землянухин, Мирослава Сегида. — «Дубль-Д», 1996. — 520 с. — стр. 32

Ссылки 
 Без солнца // Мосфильм

Фильмы СССР 1987 года
Фильмы-драмы СССР
Экранизации произведений Максима Горького
Фильмы студии «Мосфильм»